Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Anders Järryd era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Bud Schultz.

Ivan Lendl ha battuto in finale 6–4, 6–4, 7–6  Henri Leconte.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Anders Järryd (primo turno)
  Andrés Gómez (quarti di finale)
  Paul Annacone (semifinali)

 Henri Leconte (finale) 
 Ben Testerman (quarti di finale) 
 John Sadri (primo turno) 
 John Fitzgerald (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1985